Östra ören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Östra ören, Iniö, Åboland,  (1 ha)
 Östra ören (Saltvik, Åland), ö,  (3 ha)
 Östra ören och Mellanören, ö,  (13 ha)

Se även
Östra örarna
Västra ören
Ören